Eredivisie (mannenhandbal) 1980/81
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1980/81